Старк (округ, Іллінойс)
Старк (округ, Північна Дакота)
Старк (округ, Огайо)
Старк (округ, Індіана)